Marc Caellas (Barcelona, 1974) es un director de teatro, escritor y comisario cultural español.

Trayectoria Artística 
Ha sido artista residente en Conde Duque Madrid, Tokyo Arts and Space y Ca’n Timoner. 

Ha publicado los libros de crónicas Carcelona (Melusina, 2011), Caracaos (Melusina, 2015), Drogotá (Planeta, 2017) y el ensayo Teatro del bueno (Teatron tinta, 2015). 

Su últimas obras teatrales realizadas son: Suicide notes, un concierto performativo creado con David G. Torres (2019), Juego de cartas, una performance que convierte una novela negra en una terapia multifamiliar (2019), El inventor del paraíso (2018), un biodrama site-especific creado en el Archivo Planas, en Palma de Mallorca; Cielo TV, una obra de teatro en forma de programa de tv en directo a partir de la novela Cielo, de David G. Torres; El alma griega. Una revista de viajes en vivo (2018), estrenado en el auditorio de Caixaforum Barcelona; El perico tumba la paloma (2016), una creación escénica sobre la planta de coca y sus derivados, estrenada en el Festival TNT (Terrassa Noves Tendències Escèniques); Come en casa Borges (2016), un conferencia performativa a partir de la amistad entre Bioy Casares y Borges;; Cuerpo Serrano una intervención artística en el espacio nyamnyam dentro del ciclo Todo lo que me gusta es inmoral, ilegal o engorda (2015); y Guiris go home, una diatriba contra la industria turística (2015). 

Anteriormente, en Buenos Aires, dirigió Entrevistas breves con escritores repulsivos, una pieza interpretada por escritores a partir de textos de David Foster Wallace (2011) y El paseo de Robert Walser, una obra de teatro a pie que discurre por las calles de un barrio (2012) obra creada junto a Esteban Feune de Colombi, con quien fundó la Compañía La Soledad.

En Bogotá participó en tres ediciones del Festival Iberoamericano de Teatro (2010-2012-2014) y estrenó Los críticos también lloran (2009) a partir de un texto de Roberto Bolaño; Haberos quedado en casa, capullos! (2008) y Notas de cocina (2013), ambas a partir de textos de Rodrigo García; Las listas (2012) una dramaturgia de Julio Wallovits.

Ha comisariado varios ciclos o encuentros que hibridan literatura, escena y arte contemporáneo, como Ahí está: 10 años de artes vivas en el MUSAC (2015); El estómago de los escritores, Kosmópolis (2015/2016) y No todo va a ser hablar, Caixaforum (2016)

Ha impartido cursos de escritura y teatro en la Universidad de Barcelona, Universidad Central de Venezuela, Universidad de los Andes y Universidad del Atlántico.

En la prensa 

 El paseo de Robert Walser en El Estado Mental
 El paseo de Robert Walser en México
 Entrevista en Gold Fiss Press (Japón)
 Entrevista en La Tempestad (México)
 Entrevista con Álvaro Narváez (Colombia)
 Entrevista en Pliego Suelto sobre Caracaos

Referencias 

Dramaturgos de España del siglo XXI
Directores de teatro de Cataluña
Escritores de España del siglo XXI
Escritores en español del siglo XXI
Gestores culturales de España
Escritores de Barcelona
Nacidos en Barcelona